

Personnalités 
 Marty Links (1917-2008) : autrice de comics (Emmylou)

Musique 
 Links 2 3 4 : chanson du groupe allemand Rammstein, parue sur l'album Mutter.

Autre 
 Links, une série de jeux vidéo de golf ;
 Links, un navigateur web.
Homonymie de titre